R97 steht für:
 Bois Belleau (R97), ein französischer Flugzeugträger

R 97 steht für:
 Jeanne d’Arc (R 97), ein Flugdeckkreuzer der Französischen Marine

R97